Кахабер Акакиевич Качарава (; 19 ноября 1966, Сенаки, Грузинская ССР) — советский и грузинский футболист и футбольный тренер. Бывший игрок сборной Грузии.

Биография

Клубная карьера 
Первой профессиональной командой в карьере игрока стал клуб «Локомотив» Самтредиа из второй лиги СССР, за который он выступал с 1986 по 1987 год. В 1987 году вместе с командой стал победителем 9 зоны чемпионата, однако по итогам финального турнира «Локомотив» занял последнее место в группе и не смог перейти в первую лигу. После окончания сезона Качарава перешёл в другой клуб лиги, кутаисское «Торпедо», с которым повторил прошлогоднее достижение и вновь стал победителем 9 зоны, причём на этот раз вместе с «Торпедо» Качарава выиграл также и финальный турнир, однако после окончания сезона он вновь покинул команду и подписал контракт с тбилисским «Динамо». В 1989 году Качарава сыграл в 26 матчах высшей лиги СССР и забил 8 голов, однако после окончания сезона грузинские клубы вышли из чемпионата СССР и организовали самостоятельный чемпионат Грузии. В начале 90-х Качарава продолжал выступать за «Динамо», в составе которого стал чемпионом первых трёх розыгрышей чемпионата Грузии.

В 1992 году игрок перебрался на Кипр, где отыграл два сезона за «Олимпиакос» Никосия. Летом 1994 года подписал контракт с турецким клубом «Трабзонспор», однако в команде не задержался и уже в ноябре покинул клуб в качестве свободного агента. В начале 1995 года Качарава переехал в Германию, где несколько лет выступал за команды Регионаллиги (на тот момент — третьего по значимости дивизиона Германии). В Грузию вернулся в 2000 году и сыграл два матча за клуб «Иберия» (г. Самтредиа), после чего завершил игровую карьеру.

Карьера в сборной 
В мае 1990 года Качарава был вызван в сборную Грузии на её первый международный товарищеский матч против сборной Литвы. В игре, состоявшейся 27 мая, игрок появился на поле на 71-й минуте, заменив Кахабера Цхададзе, а на 81-й минуте сравнял счёт встречи. Игра закончилась со счётом 2:2. В дальнейшем Качарава принял участие ещё в двух товарищеских матчах. 22 декабря 1992 года в Лимасоле появился на поле в матче со сборной Кипра (0:1), а 26 июня 1994 года в Риге забил победный гол в ворота сборной Латвии (3:1).

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру начал в тбилисском «Динамо», которое возглавил на непродолжительное время летом 2006 года. Вернулся на пост главного тренера клуба в 2009 году и продолжал работать до 2011 года. В 2012 году несколько месяцев являлся главным тренером юношеской сборной Грузии (до 19), а затем, в декабре того же года возглавил «Зестафони», которым руководил до конца сезона 2012/13.

С 2013 по 2017 год Качарава был главным тренером клуба «Спартак-Цхинвали», с которым добился наивысшего достижения в истории клуба — 4 место чемпионата Грузии в сезоне 2014/15. В следующем сезоне вместе с командой участвовал в пером отборочном раунде Лиги Европы УЕФА, однако по итогам двух матчей «Цхинвали» уступил румынскому «Ботошани» 2:4.

В 2017 году вновь возглавил тбилисское «Динамо», с которым дважды стал серебряным призёром чемпионата Грузии. В 2019 году возглавил клуб «Самтредиа» и вывел команду в Эровнули лигу.

Достижения 
 «Локомотив» Самтредиа
 Победитель второй лиги СССР: 1987 (9 зона)
 «Торпедо» Кутаиси
 Победитель второй лиги СССР: 1988 (9 зона)
 «Динамо» Тбилиси
 Чемпион Грузии (3): 1990, 1991, 1991/92
 Обладатель Кубка Грузии: 1991/92
 «Теннис-Боруссия»
 Победитель Регионаллиги Германии: 1995/96 (зона Северо-Восток)
 «Вальдхоф»
 Победитель Регионаллиги Германии: 1998/99 (зона Юг)

Личная жизнь 
13 января 1994 года, в столице Кипра городе Никосии, родился сын Кахабера Ника Качарава, впоследствии также ставший профессиональным футболистом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу
Футбольные тренеры Грузии
Игроки ФК «Самтредиа»
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Олимпиакос» Никосия
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Теннис Боруссия Берлин»
Игроки ФК «Хомбург»
Игроки ФК «Вальдхоф»
Тренеры ФК «Динамо» Тбилиси
Тренеры ФК «Зестафони»
Тренеры ФК «Самтредиа»